De gemeente Boornsterhem is op 1 januari 2014 opgeheven en daarmee vallen de rijksmonumenten onder de gemeenten:
 Rijksmonumenten in de plaatsen  Aegum, Friens, Grouw, Idaard, Irnsum, Roordahuizum, Warga, Warstiens en Wartena vallen nu onder de gemeente Leeuwarden, zie Lijst van rijksmonumenten in Leeuwarden (gemeente).
 Rijksmonumenten in de plaatsen Deersum, Poppingawier, Terzool en Sijbrandaburen vallen nu onder de gemeente Súdwest-Fryslân, zie Lijst van rijksmonumenten in Súdwest-Fryslân.
 Rijksmonumenten in de plaatsen Akkrum, Nes en Oldeboorn vallen nu onder de gemeente Heerenveen, zie Lijst van rijksmonumenten in Heerenveen (gemeente).
 Rijksmonumenten in de plaats Terherne vallen nu onder de gemeente De Friese Meren, zie Lijst van rijksmonumenten in De Friese Meren.

De overige plaatsen en gehuchten kenden ten tijde van de gemeentelijke opdeling geen rijksmonumenten.